Die Miami Open 2023 (offiziell: Miami Open presented by Itaú) sind ein Tennisturnier, welches vom 22. März bis 2. April 2023 im Hard Rock Stadium in Miami Gardens stattfindet. Es ist Teil der ATP Tour 2023 und wird im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der Saison 2023 ist es das zweite von neun Turnieren der Kategorie ATP Tour Masters 1000. Parallel dazu findet in Miami Gardens das Damenturnier statt.

Titelverteidiger im Einzel war Carlos Alcaraz. Im Doppel setzten sich Hubert Hurkacz und John Isner im Vorjahr durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel erhalten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation findet am 20. und 21. März 2023 statt. Ausgespielt werden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigen.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es werden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintreten, erhalten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten pro Team.

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

ATP Tour 2023
Tennisturnier in Miami Gardens
Hard Rock Stadium